Medij (lat. medium: sredina, sredstvo) može značiti:

 medij je sredina, okolina; skup uvjeta u kojima nešto postoji, zbiva se, živi ili djeluje (na primjer hranjiva supstancija u kojoj se uzgajaju mikroorganizmi; kulturna i društvena okolina unutar koje se netko razvija, u kojoj živi ili stvara).
 mediji je svako sredstvo posredstvom kojega se prenose poruke, vijesti, obavijesti i slično. U komunikacijskim znanostima takvima se smatraju tiskovine i elektronička sredstva; u novije doba internet, komunikacijski sateliti, film, CD i drugo, pa se o njima govori kao o masovnim medijima. 
 medij (tehnika), u fizici i tehnici, je tvar u kojoj se odvija neki proces (na primjer širenje zvuka u plinovima) ili koja je nosilac energije nekog procesa (na primjer vodena para u parnom stroju).
 medij (informatika), u informacijskoj tehnologiji, je fizičko sredstvo ili nosač za trajnu ili privremenu pohranu informacija i podataka u analognom ili digitalnom obliku. Mediji se dijele prema prirodi zapisa, a danas su obično magnetski, optički, magnetooptički, poluvodički.
 medij (spiritizam), osoba navodno obdarena izvanosjetilnim zapažanjem koja prima vizije iz sfere onostranog.
 medij (jezikoslovlje), u jezikoslovlju ili lingvistici, je pojam kojim se označuje "srednje" glagolsko stanje koje imaju neki indoeuropski jezici (na primjer grčki, sanskrt), ali i mnogi neindoeuropski jezici (na primjer američki indijanski jezik čokto, bantuski jezik čičeva, i tako dalje). Glagol u mediju obično izražava radnju koja se vrši u korist subjekta, ili radnju koju subjekt vrši sam na sebi (povratnu radnju), ili radnju koju dva subjekta vrše jedan na drugome (recipročnu radnju). Katkad se pojmom medij naziva bezlična konstrukcija u kojoj glagol postaje neprelazan (nema izravnoga objekta), a vršilac radnje ne može se izreći. Takve su konstrukcije slične hrvatskim bezličnim konstrukcijama s povratnom česticom se, na primjer u rečenici: "Ručak se kuha."
 Medij, opera Gian Carla Menottia
 Medij (TV serija)

Izvori